Натуральне число 64
 64 рік до нашої ери
 64 рік нашої ери